

Wydarzenia 

 Europa
 Tyberiusz i Druzus zdobyli Noricum i Recję

Zmarli 
 Kornelia (córka Skrybonii)